

Geografia 
 San Severo – comune italiano in provincia di Foggia
 San Severo di Cotignola – frazione di Cotignola in provincia di Ravenna
 Terzo San Severo – frazione di Spoleto in provincia di Perugia
 Torre San Severo – frazione di Orvieto in provincia di Terni
 San Severo – località (non frazione) di Arezzo
 San Severo – antico borgo della grancontea di Ariano, presso l'attuale San Marco dei Cavoti

Vini 
 San Severo bianco – vino DOC pugliese
 San Severo bianco spumante – vino DOC pugliese
 San Severo rosso o rosato – vino DOC pugliese

Persone 
 Raimondo di Sangro, anche conosciuto come Principe di Sansevero

Santi 
 San Severo, martire con Memnone, 3 luglio
 San Severo, prete in Abruzzo, 15 febbraio
 San Severo, martire, 23 luglio
 San Severo di Auch, 1º agosto
 San Severo di Vienne, 8 agosto
 San Severo di Agde, abate, 25 agosto
 San Severo di Barcellona, vescovo e martire, 6 novembre
 San Severo di Cagliari, vescovo e martire, 8 novembre
 San Severo di Catania, vescovo, 24 marzo
 San Severo di Napoli, vescovo, 29 aprile
 San Severo di Ravenna, vescovo, 1º febbraio
 San Severo di Treviri, vescovo, 15 ottobre
 San Sulpizio Severo, vescovo di Bourges, 29 gennaio

Edifici di culto 
 Pieve di San Severo – chiesa di Calenzano
 San Severo – chiesa di Arezzo
 San Severo al Pendino – chiesa di Napoli
 San Severo fuori le mura – chiesa di Napoli